Asteronemertes är ett släkte av slemmaskar. Asteronemertes ingår i familjen Tetrastemmatidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Slemmaskar
Asteronemertes